Buchterkirchen ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Buchterkirchen (1906–1983), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Weimar
 Wilhelm Buchterkirchen (1877–1959), deutscher Polizist und Polizeipräsident von Braunschweig